Chiesa di San Francesco da Paola – chiesa di Altamura
Chiesa di San Francesco da Paola – chiesa di Brescia
Chiesa di San Francesco da Paola – chiesa di Fasano
Chiesa di San Francesco da Paola – chiesa di Molina, frazione di Ledro
Chiesa di San Francesco da Paola – chiesa di Orbetello
Chiesa di San Francesco da Paola – chiesa di Reggio Emilia
Chiesa di San Francesco da Paola – chiesa di Savona
Chiesa di San Francesco da Paola – chiesa di Torino

Pagine correlate 
 Chiesa di San Francesco di Paola